
Джорджо () — итальянское мужское имя, соответствует имени Георгий.

Носители 
 Джорджо Альмиранте (1914—1988) — итальянский неофашистский политик.
 Джорджо Агамбен (род. 1942) — итальянский философ.
 Джорджо Габер (1939—2003) — итальянский певец, бард, комедиограф, актёр театра и кино, а также театральный режиссёр.
 Джорджо Киналья (1947—2012) — итальянский футболист.
 Джорджо Мородер (род. 1940) — итальянский композитор, продюсер и исполнитель ладинского происхождения.
 Джорджо Наполитано (род. 1925) — итальянский политический деятель, 11-й президент Итальянской республики.
 Джорджо Скьявоне (между 1433 и 1436—1504) — имя, под которым получил известность европейский художник эпохи Возрождения далматинского происхождения, принадлежавший к падуанской школе.

Фамилия 
 Джорджо, Тони (1923—2012) — американский актёр кино и телевидения итальянского происхождения.

Другое 
 Джорджо Аскарелли — футбольный стадион в городе Неаполь.

Итальянские имена